Metz puede referirse a:

Lugares

Francia 

 Metz - ciudad de Francia, localidad de la Región de Lorena;
 Metz-le-Comte - comuna de Francia, situada en la Región de Borgoña y Nièvre, en el Distrito de Clamecy y Cantón de Tannay;
 Metz-en-Couture - comuna de Francia, situada en la Región de Norte-Paso de Calais, en el Departamento de Paso de Calais y en el Distrito de Arras y Cantón de Bertincourt.
 Metz-Robert - comuna de Francia, situada en la Región de Champaña-Ardenas, en el Departamento de Aube y en el Distrito de Troyes y Cantón de Chaource;
 Metz-Tessy - comuna de Francia, situada en la Región de Ródano-Alpes, en el Departamento de Alta Saboya y en el Distrito de Annecy y Cantón de Annecy-Nord-Ouest.
 Pont-de-Metz - comuna de Francia, situada en la Región de Picardía, en el Departamento de Somme y en el Distrito de Amiens y Cantón de Ameins-7.

Estados Unidos 

 Metz (California) - área inincorporada en el Condado de Monterrey, California, Estados Unidos;
 Metz (Indiana) - área inincorporada del Municipio de York, Condado de Steuben en Indiana, Estados Unidos;
 Metz (Misuri) - pueblo ubicado en Condado de Vernon, Misuri, Estados Unidos;
 Metz (Virginia Occidental) - área inincorporada Condado de Marion, Virginia Occidental, Estados Unidos;
 Metz (Wisconsin) - área inincorporada que forma parte de los condados de Condado de Waushara y Condado de Winnebago, Wisconsin, Estados Unidos;
 Municipio de Metz (Míchigan) - municipio ubicado en el Condado de Presque Isle, Míchigan, Estados Unidos.

Australia 

 Metz (Hillgrove) - un antiguo pueblo que actualmente forma parte de Hillgrove, Mesetas del Norte, Nueva Gales del Sur, Australia.

Compañías y negocios 

 Metz & Co - compañía de grandes almacenes, holandesa en Ámsterdam, Países Bajos, fundada en 1740 y cerrada en 2013;
 Metz (compañía) - también conocida por el nombre de Metz-Werke GmbH & Co. KG compañía de electrónica alemana manufacturadora de productos como televisores, lámparas para cámaras fotográficas entre otros;
 Metz Brewery - compañía estadounidense de cervecería fundada en 1856 en Omaha, Nebraska, Estados Unidos;
 Metz (bebida) - bebida alcohólica Schnapps y de licor Alcopop, descontinuada por Bacardi.
 Metz Company - compañía  automovilística estadounidense de la época de oro del automóvil fundada en 1908 duró hasta 1922 en Waltham, Massachusetts, Estados Unidos;
 Metz et Cie - compañía siderúrgica, luxemburguesa que forma parte de la empresa Arbed desde 1911.

Personas 

 Alexander Metz - jugador de rugby  alemán;
 Arnulfo de Metz - obispo de la época del siglo VII francés;
 Belinda Metz - actriz y cantante canadiense;
 Christian Metz (1931 - 1993) - semiólogo, sociólogo y teórico cinematográfico francés;
 Christian Metz (inspiracionalista) (1794 - 1867) - cristiano inspiracionalista alemán;
 Don Metz - arquitecto estadounidense.
 Don Metz (jugador) (1916 - 2007) - jugador de hockey canadiense.
 Donald J. Metz (1924 - 1999) - científico estadounidense;
 Florian Metz - jugador de fútbol austriaco;
 Frederick Metz (1832 - 1901) - fundador de la cervecería, Metz Brewery;
 Jake Metz - jugador de fútbol estadounidense;
 Johann Baptist Metz - teólogo alemán;
 Lance Metz - montañista sudafricano;
 Melinda Metz - autora de la juventud estadounidense;
 Mike Metzger - motociclista extremo estadounidense;
 Milton Metz personalidad de televisión estadounidense;
 Nick Metz - jugador de hockey canadiense;
 Robert Metz - político canadiense;
 Simon Metz "Schlitzie" (1901 - 1971) - cirquero y actor estadounidense;
 Steven Metz - autor y profesor estadounidense;
 Stoo Metz - fotógrafo francocanadiense;
 Thomas F. Metz - militar de las fuerzas armadas de los Estados Unidos;
 William D. Metz - historiador estadounidense;
 La Familia Metz, familia histórica de Luxemburgo y los más conocidos integrantes que la conforman:
 Charles Metz (1799 – 1853);
 Norbert Metz (1811 – 1885);
 Auguste Metz (1812 – 1854);
 Léon Metz (1842 – 1928).

Otros usos 

 Catedral de Metz - iglesia gótica medieval en la Lorena departamento del Mosela, Francia;
 Diócesis de Metz - en Francia;
 Football Club de Metz - equipo francés que juega en la Liga Ligue 2;
 Tijeras Metzenbaum - instrumento quirúrgico (es decir; instrumento de cirugía);
 METZ - grupo de rock canadiense de noise rock y post-hardcore.
 METZ (álbum) disco homónimo del mismo grupo canadiense METZ.